Metaphorical Music est le premier album du DJ japonais Nujabes, sorti le  sous le label Dimid Recordings. L'album a été enregistré et mixé au Park Avenue Studio puis il a été masterisé au Aubrite Mastering Studio.

Liste des titres 
 Blessing It (Remix) (feat. Substantial et Pase Rock)
 Horn In The Middle
 Lady Brown (feat. Cise Starr)
 Kumomi
 Highs 2 Lows (feat. Cise Starr)
 Beat Laments The World
 Letter from Yokosuka (feat. Uyama Hiroto)
 Think Different (feat. Substantial)
 A Day by Atmosphere Supreme
 Next View (feat. Uyama Hiroto)
 Latitude (Remix) (feat. Five Deez)
 F.I.L.O. (feat. Shing02)
 Summer Gypsy
 The Final View
 Peaceland

Excepté Letter from Yokosuka (qui a été produit par Uyama Hiroto), l'album fut entièrement produit par Nujabes.

Liste des références 

Album musical sorti en 2003